Николай Севастьянов:
 Севастьянов, Николай Иванович (1819—1883) — российский предприниматель и государственный деятель.
 Севастьянов, Николай Николаевич (род. 1961) — президент, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва" в 2005—2007.
 Севастьянов, Николай Фёдорович (1896—1941) — советский военный комиссар, партийный и государственный деятель.